Hastorf ist der Name folgender Orte:

 Hastorf (Satow), Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern 
 Hastorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach im Landkreis Passau in Bayern